Vrångsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vrångsjön (Fryele socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Vrångsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Vrångsjön (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (1,01 km²)
Vrångsjön (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (31,1 ha)
Vrångsjön, Södermanland, sjö i Norrköpings kommun,  (30,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn